En anatomie humaine, la fosse temporale est une dépression  sur le côté du crâne
 En biologie, les fosses temporales (appelées également les fenêtres temporales) sont des ouvertures présentes dans les crânes de certains amniotes.